Die Abkürzung CCIR steht für:
 Comité Consultatif International des Radiocommunications, der Vorläufer der ITU-R
 California Coalition for Immigration Reform
 Chamber of Commerce and Industry of Romania and Bucharest

CCIR